Saramago-da-rocha é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum
 Rapistrum rugosum subsp. rugosum